Karnin désigne notamment :

Toponymie
En  :
 Karnin, commune du Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale.
En  :
 Karnin, village de la voïvodie de Lubusz.

Homonymie de toponyme